Погребинський Матвій Самойлович
 Погребинський Михайло Борисович
 Погребинський Олександр Петрович
 Погребинський Соломон Беніамінович

Див. також 
 Погребиський Йосип Бенедиктович